Brücke von Remagen bezeichnet
 die Ludendorff-Brücke (1918–1945) zwischen Remagen und Erpel
 das Friedensmuseum Brücke von Remagen im noch erhaltenen Brückenkopf der Ludendorff-Brücke
 Die Brücke von Remagen, Kriegsfilm von 1969